Elsa Zylberstein (née en 1968), actrice française.
 Jean-Claude Zylberstein (né en 1938), avocat, journaliste et éditeur français.

Patronyme juif